Eickendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Eickendorf, Oebisfelde-Weferlingen – ort, tidigare kommun, Oebisfelde-Weferlingen, Sachsen-Anhalt, 
 Eickendorf, Bördeland – ort, Bördeland, Sachsen-Anhalt,